Jan XIII – papież w latach 965–972
 Jan XIII Glykys – patriarcha Konstantynopola w latach 1315–1320